Gerstle ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Gerstle (1842–1921), deutscher Bankier
 Andrew Gerstle (* 1951), US-amerikanisch-britischer Japanologe
 Dirk Gerstle (* 1961), deutscher Staatssekretär (CDU)
 Gary Gerstle (* 1954), US-amerikanischer Historiker
 Thomas Gerstle Abernethy (1903–1998), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch: 
 Gerstl
 Gerstel